Stannek ist der Familienname folgender Personen:

 Olaf Stannek (* 1960), deutscher Schauspieler, Regisseur, Moderator, Redakteur, Synchron- und Off-Sprecher
 Wolfgang Stannek (* 1941), deutscher Maschinenbauingenieur und Unternehmer